Stories (с англ. «Истории») — второй студийный альбом шведского диджея и музыкального продюсера Авичи (Avicii), изданный 2 октября 2015 года на лейблах PRMD Music, Lava Records и Columbia Records. Stories был сертифицирован в золотом статусе в Австрии и Польше. Последний альбом Avicii, выпущенный до его смерти.

История 
Релиз альбома прошёл 2 октября 2015 года на лейблах PRMD Music, Lava Records and Sony Music Entertainment’s Columbia Records.
Stories дебютировал на позиции № 1 в Норвегии и Швеции и № 9 в Великобритании.

Реакция общественности 
Альбом получил смешанные и умеренные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как AllMusic, Metacritic (64 из 100), Boston Globe, Billboard.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 Stories by Avicii.

Альбомы Авичи
Альбомы Columbia Records